Точило:
 Точило (инструмент) (от слова «точить») — камень для ручной заточки ножей и других режущих инструментов.
 электроточило.
 Точило (в виноградарстве) (от слова источать, течь) — котлообразный резервуар, чаще высекаемый в твёрдой скале, для давления винограда ногами, сок которого стекал из него сквозь отверстие или через канал в меньший по размерам резервуар в этой же скале. Остатки точил встречаются и по сей день в Палестине.
 Точило луковый — ночная бабочка семейства древоточцев.
 Точило электрическое

Примечания